Le prince Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa (arabe : سلمان بن حمد آل خليفة, né le ) est le prince héritier ainsi que le premier Premier ministre du royaume de Bahrein. Il est également le vice-Commandant suprême des forces de défense de Bahreïn.

Biographie

Famille 
Il a épousé sa cousine germaine, la princesse Hala bent Douaij Al Khalifa, dont il a 4 enfants. Le fils aîné porte le prédicat d'altesse royale, les autres enfants celui d'altesse :
 le prince Issa ben Salman Al Khalifa
 le prince Mohammed ben Salman Al Khalifa (né le )
 la princesse Fatima bint Salman Al Khalifa
 la princesse Al Jude bint Salman Al Khalifa

Généalogie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Al Khalifa
 Liste des dirigeants actuels

Liens externes 

   Bahrain crown prince given political role, sur The Financial Times (consulté le ).
    Splits inside Bahrain's ruling al-Khalifah family, sur BBC (consulté le ).
    Bahrain unrest: Protesters reoccupy Pearl Square, sur BBC (consulté le ).

Prince héritier 
Naissance en octobre 1969
Étudiant de Queens' College (Cambridge)
Premier ministre du Bahreïn
Prince héritier de Bahreïn